31. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 30–31 sierpnia 1958 we francuskim mieście Reims. Były to czwarte zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym (poprzednio w: 1924, 1933 i 1947). Nikomu nie udało się obronić tytułu mistrza świata.

Nowością w programie mistrzostw było pojawienie się po raz pierwszy w historii konkurencji wyścigu ze startu wspólnego kobiet.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 8. miejsca przez Tadeusza Wieruckiego w wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 5 zawodników w konkurencji wyścigu ze startu wspólnego amatorów.

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1958 w kolarstwie
1958 we Francji
Kolarstwo we Francji
Reims